Сан Балтазар Чичикапам има више значења:

 Општина Сан Балтазар Чичикапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Балтазар Чичикапам (Сан Балтазар Чичикапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику